La décima temporada de RuPaul's Drag Race comenzó a transmitirse el 22 de marzo de 2018, en VH1. El estreno se emitió una semana después de la final de la tercera temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars. Cada episodio fue seguido por RuPaul's Drag Race: Untucked, un detrás de cámaras. Las concursantes fueron anunciadas oficialmente el 22 de febrero de 2018, en un "Ruveal", un teaser trailer emitido durante un episodio de All Stars 3 seguido más tarde por un especial "Meet the Queens" en vivo por [Facebook], organizado por la ganadora de la novena temporada, Sasha Velour. La ganadora de esta edición fue Aquaria!

En esta temporada regresó Eureka O'Hara, concursante de la anterior temporada, quien fue descalificada por orden médica después de sufrir una lesión en la rodilla.
Los premios para la ganadora de esta temporada incluyen cosméticos Anastasia Beverly Hills para todo año y un premio en efectivo de $100,000. Esta fue la primera temporada en la que cada episodio estuvo programado para ser de 90 minutos de duración.

De esta temporada, Monét X Change y Monique Heart participaron en la cuarta edición de All Stars, siendo Monét ganadora de la temporada junto a Trinity The Tuck mientras que Monique llegó a finalista junto a Naomi Smalls de la octava temporada. Vanessa Vanjie Mateo "a pedido de la audiencia" volvió a participar en la temporada 11 del show, llegando por poco a la final.

En la quinta edición de All Stars participaron Mayhem Miller, Blair St Clair y Miz Cracker, Mayhem llegando al séptimo lugar, mientras que Blair llegó al cuarto lugar y Miz Cracker quedó de Finalista junto a Jujubee (competidora de la segunda temporada de Drag Race y de la primera edición de All Stars).

Monique Heart compitió en representación de los EE. UU. con Jujubee en la primera edición internacional de "Versus The World" (que tuvo lugar en el Reino Unido), y quedó en segundo lugar.

Concursantes 
(Edades y nombres en el momento de concurso)

Progreso

  La concursante ganó RuPaul's Drag Race.
  La concursante es finalista.
 La concursante fue eliminada durante la primera ronda del lip sync for the crown.
 La concursante fue votada por sus compañeras como Miss Simpatía.
 La participante estuvo entre las 2 en la cima del desafío pero perdió el lip sync.
 La participante estuvo entre las 2 en la cima del desafío y ganó el lip sync.
 La concursante ganó el desafío semanal.
 La concursante recibió críticas positivas y quedó entre las mejores.
 La concursante recibió críticas de los jueces, pero fue declarada a salvo.
 La concursante recibió críticas negativas quedando entre las peores, pero no fue nominada para eliminación.
 La concursante quedó nominada para eliminación (NPE), teniendo que hacer lip sync para salvarse.
 La concursante fue eliminada.
 La concursante apareció como invitada en el episodio.

Lip-syncs 

 La concursante fue eliminada después de su primer lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su segundo lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su tercer lipsync.
 La concursante fue eliminada después de su cuarto lipsync.
 La concursante fue eliminada en la primera ronda del lipsync for the crown.
 La concursante fue eliminada en la segunda ronda del lipsync for the crown.

Jueces invitados 
(Listado por orden cronológico)

 Christina Aguilera, cantante, compositor, actriz
 Halsey, cantante, compositor
 Padma Lakshmi, actriz, modelo
 Shania Twain, cantante, compositor
 Lena Dunham, actriz, escritora, directora
 Abbi Jacobson, comediante, escritora, actriz
 Ilana Glazer, comediante, escritora, actriz
 Kate Upton, la modelo, actriz
 Billy Eichner, comediante, actor, escritor
 Kumail Nanjiani, comediante, actor, escritor
 Emily Gordon, escritor, productor
 Courtney Love, cantante, compositora, actriz
 Nico Tortorella, actor, modelo
 Audra McDonald, actriz, cantante
 Ashanti, cantante, compositora, actriz
 Logan Browning, actriz
 Tisha Campbell-Martin, la actriz, cantante
 Carrie Preston, actriz, productora, cantante
 Andrew Rannells, actor, cantante
 Millas Heizer, actor, músico
 Todrick Hall, cantante, director, coreógrafo
 Lizzo, rapero, cantante
 Lena Dunham, actriz, escritora, directora
 Ashanti, cantante, compositor y actriz
 Todrick Hall, cantante, director, coreógrafo

Invitados especiales 
Invitados que aparecieron en los episodios, pero no juez en el escenario principal. (En orden de aparición)

Episodio 1

 Adore Delano, finalista de la temporada seis y concursante de All Stars 2
 Bob, the Drag Queen, ganadora de la temporada de ocho
 Chad Michaels, finalista de la temporada cuatro y ganadora de All Stars 1
 Darienne Lake, concursante en la temporada seis
 Delta Work, concursante en la tercera temporada
 Derrick Barry, concursante en la temporada ocho
 Detox, concursante de la quinta temporada, y subcampeona de All Stars 2
 Jaymes Mansfield, concursante en la temporada nueve y primera eliminada de su temporada
 Jessica Wild, concursante de la segunda temporada
 Jiggly Caliente, concursante de la cuarta temporada
 Jinkx Monsoon, ganadora de la quinta temporada
 Jujubee, concursante de la segunda temporada y All Stars 1
 Katya, concursante en la temporada siete, y subcampeona de All Stars 2 
 Kim Chi, finalista de la temporada ocho
 Laganja Estranja, concursante en la temporada seis
 Manila, Luzón, finalista de la temporada tres, concursante de All Stars 1 y concursante de All Stars 4 
 Mariah Balenciaga, concursante en la tercera temporada
 Morgan McMichaels, concursante de la segunda temporada y All Stars 3
 Mrs. Kasha Davis, concursante en la temporada siete
 Ongina, concursante de la primera temporada
 Pandora Boxx, concursante de la segunda temporada y en All Stars 1
 Peppermint, finalista de la temporada nueve
 Raven, finalista en la temporada dos y All Stars 1
 Tempest DuJour, concursante en la temporada siete y primera eliminada de su temporada 
 Trixie Mattel, concursante en la temporada siete y ganadora de All Stars 3
 Victoria "Porkchop" Parker, concursante de la primera temporada y la primera eliminada de RuPaul's Drag Race
 Yara Sofía, concursante en la tercera temporada, All Stars 1 y All stars 6
 Penny Tration concursante en la temporada 5

Episodio 2

 Alyssa Edwards, concursante de la quinta temporada y All Stars 2

Episodio 4

 Shawn Morales

Episodio 5

 Ross Mathews

Episodio 7

 Bianca Del Río, ganadora de la sexta temporada
 Alex Trebek

Episodio 8

 Chad Michaels, finalista de la cuarta temporada y ganadora de la temporada uno de "All Stars"
 Todrick Hall, cantante, director y coreógrafo

Episodio 9

 Stephen Colbert, presentador de televisión
 Randy Rainbow, comediante

Episodio 10

 Anthony Padilla, actor, comediante y personalidad de YouTube
 Chester See, cantante, actor y personalidad de YouTube
 Frankie Grande, bailarín, actor, cantante y personalidad de YouTube
 Kingsley, comediante, bloguero y personalidad de YouTube
 Raymond Braun, actor y personalidad de YouTube
 Tyler Oakley, autor y personalidad de YouTube

Episodio 11

 Cheyenne Jackson, actor, cantante

Referencias 

Temporadas de RuPaul's Drag Race
Temporadas de series de televisión de Estados Unidos de 2018
LGBT en 2018